Korzeniowski (masculin) ou Korzeniowska (féminin) est un patronyme originaire de Pologne.

Il peut faire référence aux personnalités suivantes :

 Abel Korzeniowski (né en 1972), compositeur de musique de film polonais.
 Apollo Korzeniowski (1820-1869), poète, écrivain et auteur de pièces de théâtre polonais.
 Józef Teodor Konrad Korzeniowski, dit Joseph Conrad (1857-1924), écrivain polono-britannique de langue anglaise.
 Paweł Korzeniowski (né en 1985), nageur polonais.
 Robert Korzeniowski (né en 1968), marcheur polonais, quadruple champion olympique.
 Sylwia Korzeniowska (née en 1980), marcheuse franco-polonaise, sœur cadette de Robert Korzeniowski.

Patronyme polonais